Ломас Алтас има више значења:

 Ломас Алтас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ломас Алтас (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ломас Алтас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ломас Алтас (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ломас Алтас (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику